CMY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sparta (Stati Uniti)